El nombre Pantaleón puede aludir a:

Personas y personajes:
 Pantaleón (rey), gobernante de Aracosia y Gandhara;
 Pantaleón (mártir), santo cristiano;
 Pantaleón (comedia del arte), personaje básico, viejo y rico mercader veneciano;
 Pantaleón de Pisátide rey griego del siglo VII a. C.;
 Pantaleón de Lidia aspirante al trono, rival de Aliates, en el siglo VI a. C.;
Pantaleón (pintor) pintor del siglo XII;
 Rosa Pantaleón, fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina en 1975;
 José Pantaleón Domínguez, militar mexicano del siglo XIX;
 Pantaleón Panduro, célebre artesano mexicano del siglo XIX;
 Jacques Pantaleón, más conocido como el papa Urbano IV;
 Pantaleón Justiniani, patriarca latino de Constaninopla entre 1253 y 1286.
 Pantaleón Dalence Jiménez, jurisconsulto y magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
 Pantaleón Doofenshmirtz, tío del doctor Heinz Doofenshmirtz.
 Pantaleón Colorado, padre del superhéroe "El Chapulín Colorado"
 Ástor Pantaleón Piazolla, bandoneonista y compositor argentino.
 Pantaleón, futbolista español.

Obras artísticas: 
 La novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa;
 Pantaleón y las visitadoras (película de 1999), comedia dirigida por Francisco Lombardi;
 Pantaleón y las visitadoras (película de 1975), codirigida por José María Gutiérrez y Mario Vargas Llosa.

Lugares:
 Pantaléon Dalence (provincia), provincia del departamento de Oruro en Bolivia;
 Isla San Pantaleón; ínsula cercana a Sicilia, más citada por su nombre antiguo de Motia; 
 San Pantaleón (Colonia), iglesia románica;
 Río Pantaleón, en Chimaltenango, Guatemala;
 San Pantaleón de Losa, localidad en el Valle de Losa, Castilla la Vieja, con iglesia románica.
 Alcalde del pontón acompañado de juanfran

Nombres masculinos